Guillerville est le nom de deux anciennes communes françaises :
 Guillerville (Calvados), auj. intégrée à Banneville-la-Campagne
 Guillerville (Seine-Maritime), auj. intégrée à Bolleville

Guillerville est également le nom d'un des hameaux de la commune de Saint-Escobille située dans le département de l'Essonne.